Romance — gênero literário
Romance (poesia) — composição poética tradicional ibérica
Romance (cinema) — gênero cinematográfico
Amor romântico — ou romance
Línguas românicas — conjunto de línguas indo-europeias também designadas como romance
Romantismo — movimento artístico, político e filosófico dos séculos XVIII e XIX

Música
Romance (álbum de Camila Cabello)
Romance (álbum de Luis Miguel)
Romance (álbum de Rinaldo & Liriel)
Romances (álbum) — de Luis Miguel
Romance (canção) — de Djavan, 1986

Filmes 
Romance (filme de 1930) — com Greta Garbo
Romance (filme de 1988) — brasileiro, dirigido por Sérgio Bianchi
Romance (filme de 2008) — brasileiro, dirigido por Guel Arraes

Língua romanche — idioma de origem latina falado na Suíça

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música